Macroxenus är ett släkte av mångfotingar. Macroxenus ingår i familjen penseldubbelfotingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Penseldubbelfotingar
Macroxenus